Флорентен Погба (; 19 августа 1990, Конакри, Гвинея) — гвинейский футболист, защитник клуба «АТК Мохун Баган» и сборной Гвинеи.

Карьера

Клубная 
Начал взрослую карьеру во французском клубе «Седан». Первый матч в чемпионате за основную команду провёл 5 февраля 2011 года в 22-м туре Лиги 2 против клуба «Булонь». «Седан» уступил со счётом 0:1.

В сентябре 2012 года подписал контракт с клубом «Сент-Этьен», выступающем в Лиге 1. Сезон 2012/13 провёл в аренде в «Седане», в котором был игроком основного состава. Первый матч за «Сент-Этьен» провёл 13 декабря 2013 года в 18-м туре чемпионата против «Монпелье». «Сент-Этьен» выиграл со счётом 1:0. В сезоне 2014/15 провёл в чемпионате 16 игр и забил 1 гол. В сезоне 2015/16 сыграл 24 матча. В сезоне 2016/17 сыграл 17 матчей и забил 1 гол в чемпионате. В первой половине сезона 2017/2018 сыграл 5 матчей в чемпионате.

В январе 2018 года перешёл в турецкий «Генчлербирлиги». В сезоне 2017/18 сыграл 8 матчей в чемпионате Турции.

В январе 2019 года проходил просмотр в испанском «Эльче».

5 февраля 2019 года присоединился к клубу MLS «Атланта Юнайтед». За американский клуб дебютировал 13 марта в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2019 против мексиканского «Монтеррея». По окончании сезона 2019 покинул «Атланту Юнайтед» в связи с непродлением контракта.

В начале 2020 года находился на просмотре в команде «Рига», которую тренирует Олег Кононов, сыграл в стартовом матче команды на Кубке ФНЛ против «Мордовии» (2:0).

18 мая 2020 года подписал трёхлетний контракт с клубом Лиги 2 «Сошо».

24 июня 2022 года перешёл в клуб Индийской суперлиги «АТК Мохун Баган», подписав двухлетний контракт.

В сборной 
Дебютировал за сборную Гвинеи 11 августа 2010 года в товарищеском матче со сборной Мали. Гвинея победила со счётом 2:0.

Играл за сборную на Кубке африканских наций 2015. Провёл на турнире 2 матча. Гвинея дошла до четвертьфинала, в котором уступила сборной Ганы со счётом 0:3.

Выступления за сборную 

Итого: 31 игра / 0 голов; 11 побед, 12 ничьих, 8 поражений.

Достижения 
 
  «Атланта Юнайтед»
 Обладатель Открытого кубка США: 2019

Семья 
Братья — Поль и Матиас, профессиональные футболисты. Поль — полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Франции. Матиас — нападающий французского клуба «Бельфор», выступал за сборную Гвинеи.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Гвинеи
Футболисты Франции
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Седан»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед 2»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»
Игроки ФК «Сошо»